El Pueblo ist der Name folgender Orte:

 El Pueblo, Ort in der Gemeinde Gozón, Asturien, Spanien
 El Pueblo, Ort in der Gemeinde Valdés, Asturien, Spanien
 El Pueblo, Ort in der Gemeinde Tijarafe, La Palma, Spanien
 El Pueblo, Ort in der Gemeinde Villa de Mazo, La Palma, Spanien

El Pueblo ist der Name folgender Zeitungen:
 El Pueblo (Argentinien), Tageszeitung in Argentinien
 El Pueblo (Mexiko), Zeitung in Mexiko
 El Pueblo (Uruguay), Tageszeitung in Uruguay 

Siehe auch:
 El pueblo unido, ein politisches Lied